Russian River ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Russian River (Kenai River), in Alaska 
 Russian River (Pazifischer Ozean), Fluss zum Pazifischen Ozean in Kalifornien 

Siehe auch:
 Russian River Valley AVA, Weinbaugebiet in Kalifornien, Vereinigte Staaten